Vilhelm II, kung av Württemberg, född 25 februari 1848 i Stuttgart död 2 oktober 1921 i Bebenhausen, var kung av Württemberg från 1891 till 1918.

Biografi
Vilhelm var son till prins Fredrik av Württemberg (1808–1870) och hans hustru Katharina av Württemberg (1821–1898), dotter till kung Vilhelm I av Württemberg.

Den 15 februari 1877 i Arolsen gifte han sig med Marie av Waldeck-Pyrmont (1857–1882), dotter till Georg Viktor av Waldeck-Pyrmont.

De fick följande barn:
 Pauline av Württemberg (1877–1965), gift med Fredrik, furste av Wied (1872–1945)
 Ulrich av Württemberg (född och död 1880)

Den 8 april 1886 i Bückeburg, gifte Vilhelm sig för andra gången, nu med Charlotte av Schaumburg-Lippe (1864–1946).

År 1891 efterträdde han sin morbror, Karl, som kung av Württemberg. Han blev generalfältmarskalk under första världskriget.

År 1918 avsattes han från tronen tillsammans med de andra tyska furstarna. Mer än faktumet i sig själv, gjorde honom bitter eftersom han fick mindre skydd och stöd än han hade hoppats på eftersom han ansågs som populär. Han brukade rasta sina två hundar i Stuttgarts parker utan livvakter och människor brukade hälsa på honom med ett enkelt Herr König ("Herr kung"). Under hans regering blev familjen Weizsäcker genom Karl von Weizsäcker framträdande.

Utmärkelser
  Riddare av Serafimerorden, 9 juli 1913.

Källor

Tyska fältmarskalkar
Huset Württemberg
Tysklands kungligheter
Födda 1848
Avlidna 1921
Män
Personer från Stuttgart
Riddare av Strumpebandsorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden